Agencja Konsularna Polski w Machaczkale (Польское консульское агентство в Махачкале), Agencja Konsularna Polski w Obwodzie Dagestańskim (Польское консульское агентство в Дагестанской области) – polska placówka konsularna działająca w 1919.

Przypisy 

Machaczkała
Stosunki polsko-rosyjskie
Machaczkała